

Село:
 Билка — село, Чернігівська область, Коропський район.

Билка — село у повіті Бакеу, комуна Коцофенешть.